Национальные олимпийские комитеты Океании () — международная олимпийская организация, объединяющая в настоящее время 17 национальных олимпийских комитетов Океании, которые официально признаны Международным олимпийским комитетом. Под эгидой ONOC проходят Тихоокеанские игры ().

Полноправные члены 
В следующей таблице приведены страны, имеющие национальные олимпийские комитеты и входящие в Национальные олимпийские комитеты Океании. В четвёртом столбце первая дата означает год создания НОК, вторая — признание его Международным олимпийским комитетом, если даты не совпадают.

Ассоциированные члены 
Также в организации состоят 7 ассоциированных членов, которые имеют право принимать участие только в региональных соревнованиях.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Международный олимпийский комитет

Спорт в Океании